Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Garmisch-Partenkirchen (plaats)